Makay István (1865–?) községi jegyző
 Makay István (1870–1919) főgimnáziumi tanár
 Makay István (1873-1906) újságíró
 Makay István (1893–1967) huszárezredes
 Makay István (1936-1940) Pécs polgármestere